John Mather (1821–1870), ausztrál krikettjátékos
 John Mather (1827–1907), kanadai üzletember

Hasonló nevűek
John C. Mather (1946–) Nobel-díjas amerikai asztrofizikus